DRI (Dr.I) steht als Abkürzung für:
 Digital Research, US-amerikanischer Software-Hersteller
 Direct reduced iron, siehe Eisenschwamm, ein Produkt der Direktreduktion von Eisenerz
 Direct Rendering Infrastructure, eine Methode zur Grafikausgabe unter X-Window
 Dirty Rotten Imbeciles (D.R.I.), eine Hardcore-Band aus Texas
 Dopamine Reuptake Inhibitors, eine Wirkstoffgruppe, siehe Dopamin-Wiederaufnahmehemmer
 Dynamic Range Increase, ein Verfahren in der Digitalfoto-Bearbeitung, siehe Belichtungsfusion

Dr.I steht für
Fokker Dr.I, Flugzeugtyp

Abkürzung